Константи́н Богомо́лов:
 Богомолов, Константин Иванович (1897—1969) — Герой Советского Союза.
 Богомолов, Константин Сергеевич (1913—1981) — советский учёный в области физики фотопроцессов и радиографии.
 Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — театральный режиссёр и поэт.